Il doppio  del Monte Carlo Rolex Masters 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Daniel Nestor e Nenad Zimonjić erano i campioni uscenti e hanno battuto in finale Mahesh Bhupathi e Maks Mirny che si sono ritirati sul punteggio di 6-3, 2-0.

Seeds 
Le teste di serie passano direttamente al secondo turno.

 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (campioni)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
 Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (secondo turno)
 Wesley Moodie /  Dick Norman (semifinale)

 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (finale) 
 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (quarti di finale) 
 Simon Aspelin /  Paul Hanley (semifinale) 
 Mark Knowles /  Bruno Soares (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Monte Carlo Masters 2010
ATP World Tour 2010